Асад:
 Асад () — арабское имя, буквально означает лев. Используется в прозвищах, таких как «Асад Аллах», одно из прозвищ Али ибн Абу Талиба.

Персоналии с данной фамилией
 Асад, Асма (род. 1975) — супруга президента Сирии Башара аль-Асада.
 Асад, Басиль (1962—1994) — старший сын бывшего президента Сирии Хафеза Асада.
 Асад, Башар (род. 1965) — сирийский политический и государственный деятель, 16-й президент Сирии с 2000 года.
 Асад, Махер (род. 1967) — сирийский военный деятель, бригадный генерал. Брат президента Сирии Башара Асада.
 Асад, Мухаммад (1900—1992) — австрийско-немецкий журналист, исламский писатель, дипломат, представитель Пакистана в ООН.
 Асад, Омар (род. 1971) — аргентинский футболист и тренер.
 Асад, Рифат (род. 1937) — сирийский военный, генерал-майор. Брат Хафеза Асада.
 Асад, Хафез (1930—2000) — сирийский военный, государственный и политический деятель, генерал. Президент Сирии (1971—2000).
 Асад, Ямиль (род. 1994) — аргентинский футболист, левый нападающий.

Персоналии с данным именем
 Асад ад-Дин Ширкух I ибн Шади (ум. 1169) — военачальник и везир дамасского атабека, амир Хомса, великий везир Египта.
 Асад ибн аль-Фурат (759—828) — ифрикийский кади, начавший арабское завоевание Сицилии.